Gned ist der Familienname folgender Personen:

 Louise Gned (um 1810–nach 1846), österreichische Opernsängerin
 Nina Gned (1811–1874), österreichische Opernsängerin und Schauspielerin